The Plot That Failed – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke (1909)
The Plot That Failed – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Plot That Failed – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Plot That Failed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
The Plot That Failed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla P&B Films
The Plot That Failed – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company